Princesa Margareta, gospa Ambler (polno ime Margaretha Désirée Victoria), 31. oktober 1934, Haga palača, Solna, Švedska.

Margareta je švedska princesa in najstarejša sestra kralja Karla XVI. Gustava. Njena prva sestrična je kraljica Margareta II. Danska.

Zgodnje življenje
Princesa Margareta se je rodila v palači Haga izven Stockholma. Je prvi otrok princa Gustava Adolfa in princese Sibyle ter vnukinja kralja Gustava VI. Adolfa in princese Margarete Connaughtske (znana tudi kot švedska prestolonaslednica Margareta). Rodila se je v času vladavine svojega pradedka švedskega kralja Gustava V.. Januarja 1947 je njen oče umrl v letalski nesreči.

Čeprav je najstarejši otrok, ni bila kot ženska zaradi švedske ustave tistega časa nikoli v vrsti za nasledstvo na prestol. Izobraževala se je zasebno v palači Haga in nato se je izobraževala na Märthaskolan (Šola Marta), tekstilni šoli v Stockholmu.

Ima tri mlajše sestre, Brigito, Désirée in Kristino ter enega mlajšega brata Karla Gustava.

Poroka

V 1950ih letih je bila princesa Margareta v razmerju z Robinom Douglas-Homom, škotskim aristokratom in nečakom Aleca Douglas-Homa, bodočega predsednika vlade Združenega kraljestva. Prišel jo je obiskat na Švedsko, vendar se nista nikoli poročila. Mediji so domnevali, da je bilo to zaradi princese Sibile, ki je prepovedala to razmerje, vendar je varuška in zaupnica princese Margarete, Ingrid Björnberg, v svojih spominih navedla, da je bila za njun razhod kriva nepripravljenost princese Margarete, da bi se zaročila z Douglas-Homom.

Svojega deset let starejšega bodočega moža, Johna Amblerja, je spoznala na slavnostni večerji v Združenem kraljestvu leta 1963 in 28. februarja 1964 je bila oznanjena njuna zaroka. Poročila sta se 30. junija 1964 v cerkvi Gärdslösa v Gärdslösi na otoku Öland. Princesa je nosila poročno obleko iz stockholmske modne šole Märtaskolan, kjer je bila prej študentka, in tradicionalno poročno krono iz Ölanda.

Par se je vselil v dvorec Chippinghurst v Oxfordshiru. Kot rezultat neenake zakonske poroke je izgubila naziv kraljeva visokost in kralj ji je dal vljudnostni naziv princesa Margareta, gospa Ambler. Tako ona in kot njeni potomci ne morejo dedovati na švedski prestol.

Princesa Margareta in njen mož sta se razšla leta 1994, vendar se nista nikoli ločila. Umrl je 31. maja 2008.

Princesa Margareta in John Ambler sta imela tri otroke: Sibyllo (roj. 1965), Charles (roj. 1966) in James (roj. 1967). Njena hčerka se je poročila z baronom Henningom von Dincklageom in ima dva otroka, eden izmed njih je Madeleine Charlotte Margarethe von Dincklage, čigar botra je švedska prestolonaslednica Viktorija in na poroki svoje botre leta 2010 je bila družica.

Kraljeve dolžnosti
Junija 1960 se je Margareta ob prvem čezatlantskem letu Scandinavian Airlines z dansko princeso Margareto in norveško princeso Astrid, odpravila na turnejo po ZDA. Med obiskom so tri princese obiskale Disneyland in Hollywood ter Paramount Pictures v Los Angelesu, kjer so spoznale Deana Martina, Jerryja Lewisa in Elvisa Presleyja.

Princesa Margareta živi blizu Chippinga Nortona v Oxfordshireu v Veliki Britaniji in ne upravlja nobenih uradnih dolžnosti v imenu kraljevske družine. Sodeluje pri družinskih dogodkih kot član razširjene kraljevske družine kot na primer: praznovanje 50. let kralja Karla XVI. Švedskega, praznovanje 40. let vladanja kralja Karla XVI. Gustava, poroka njene nečakinje prestolonaslednice Viktorije in Daniela Westlinga, poroka njene nečakinje princese Magdalene in Christopherja O'Neilla,, poroka njenega nečaka princa Karla Filipa in princese Sofije, udeležuje se krstov in pogrebov. Včasih je tudi odprla Božični bazar Švedske cerkve v Londonu.

Predniki

Sklici

Zunanje povezave

Švedska kraljevska hiša

Živeči ljudje
Rodbina Bernadotte
Švedske princese